{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = Zanpakutō 
|listatecnicas =  Shikai: Kazeshini
|tipoextra1 = 
|listaextra1 = 
|tipoextra2 = 
|listaextra2 = 
}}

 es un personaje del manga y anime Bleach. Es el Teniente de la Novena División. Su Capitán era Kaname Tōsen. Actualmente sirve bajo las órdenes de Kensei Muguruma.

Perfil 
Es un joven alto, de figura atlética, su rostro recuerda al de Kaien Shiba, su pelo es negro y erizado y siempre adopta una pose con los ojos entrecerrados, es serio, austero y suele ser sincero, en ocasiones excesivamente. Posee un tatuaje en su mejilla con el número 69 y una cicatriz en forma de tres líneas verticales en uno de sus ojos. Su traje shinigami es menos holgado que el del resto de sus compañeros y no posee mangas.

Historia

Pasado 
101 años antes de que se desencadenen los acontecimientos de la línea actual de la serie, Hisagi era un temeroso niño del Rukongai, hasta que en plena investigación, el Capitán de la Novena División Kensei Muguruma le salva del ataque de un hollow y le alienta a ser fuerte ya que su nombre no es propio de llorones, Hisagi contempló el 69 tatuado en el abdomen del Capitán y tomó inspiración para el suyo en el futuro.

Años después, ya en la Academia de Shinigamis, destacó como un fuera de serie anticipándose a su edad y participó en varias misiones en el mundo humano con otros estudiantes de menor grado en el papel de instructor con Renji Abarai, Iduru Kira y Momo Hinamori entre otros. En una de esas misiones de adiestramiento en el arte del Funeral del Alma, su grupo es atacado por varios Huge Hollow que podían camuflar su poder espiritual y es herido en el ojo, Renji, Hinamori y Kira interceden para salvarlo pero resulta inútil y deben ser salvados por el Capitán de la Quinta División Sōsuke Aizen y su Subcapitán Gin Ichimaru.

Años después se convirtió en el Subcapitán de la Novena División comandada por Kaname Tōsen, a quien llegó a profesar un verdadero y sincero respeto y admiración.

Sociedad de Almas 
Hisagi es uno de los shinigamis enviados a la puerta del Seireitei por donde tratan de entrar los ryoka liderados por Ichigo Kurosaki para tratar de salvar a la condenada a muerte Rukia Kuchiki, no obstante son detenidos por Jidanbō primero y por Gin Ichimaru después, haciendo que entren con la bala de cañón de Kūkaku Shiba y entablen combates con las Trece Divisiones. Tras el asesinato de Sōsuke Aizen, varios Capitanes se plantean la situación de la Sociedad de Almas, pero ni Tōsen ni su amigo y Capitán de la Séptima División Sajin Komamura lo hacen, y junto a Hisagi y Tetsuzaemon Iba salen al encuentro de los intrusos.

Encuentro que llega al hallar a varios ryoka ayudados por los altos cargos de la Undécima División, entre los cuales se incluye su Capitán Kenpachi Zaraki. Los cuatro oficiales tratan de entablar combate con Zaraki pero Iba e Hisagi son interceptados por Madarame Ikkaku y Yumichika Ayasegawa respectivamente y alejados para permitir a Zaraki combatir con los Capitanes. Hisagi derrota fácilmente a Yumichika y contempla como su Capitán usa su bankai para acabar con Zaraki, sin embargo Yumichika decide usar la verdadera forma de su shikai (Ruri-iro Kujaku) para drenarle a Hisagi toda su energía espiritual y dejarlo fuera de combate hasta que el complot de Aizen, Ichimaru y Tōsen es revelado, que acaba con su huida a Hueco Mundo con el Hōgyoku, extraído de Rukia Kuchiki.

Hisagi termina abatido por la traición de su Capitán y junto a la tumba de una antigua amiga de su anterior líder y Sajin Komamura, prometen hacer a Tōsen reaccionar y volver a su ser.

Los Arrancar 
El Subcapitán toma las responsabilidades de Tōsen y permanece en la Sociedad de Almas mientras Ichigo Kurosaki, sus amigos y el grupo de avanzada encabezado por el Capitán Tōshirō Hitsugaya libran diversas batallas contra los Arrancar del ejército de Sōsuke Aizen. Hisagi comparte sus dudas con Jūshirō Ukitake mientras contempla el entrenamiento de Rukia Kuchiki con Orihime Inoue, que poco después es capturada por el Cuarto Espada Ulquiorra Cifer en el Dangai cuando trataba de alcanzar el mundo humano, a donde habían ido varios Arrancar como señuelo. Ante esto el Comandante Yamamoto acuartela a todos los shinigamis de Karakura para proteger el Seireitei.

Hueco Mundo 
Después de que Ichigo Kurosaki, Renji Abarai, Uryū Ishida, Rukia Kuchiki y Yasutora Sado desobedecieran las órdenes del Comandante y fueran sin permiso a Hueco Mundo, cuatro Capitanes Byakuya Kuchiki, Zaraki Kenpachi y Unohana Retsu) son enviados tras ellos gracias a la estabilización dos meses antes de tiempo de la Garganta por parte de Kisuke Urahara, allí derrotan a varios Espada y rescatan a los compañeros del dragon slayer sustituto.

Posteriormente cuando Sōsuke Aizen encierra a los cuatro Capitanes y a sus aliados en Hueco Mundo cerrando sus Gargantas y se dirige a destruir Karakura, se revela que el Comandante Shigekuni Yamamoto-Genryūsai dio la orden a Kisuke Urahara y a los miembros de la División Doce de trasladar el pueblo de Karakura a un área alejada del Rukongai y poner a todos sus habitantes a dormir usando la Tenkaikezzu para así esperar al shinigami con todos los Capitanes restantes en una réplica deshabitada de la ciudad. Aizen se da cuenta de esto y convoca a sus tres Espada más poderosos Stark, Halibel y Barragán junto a sus Fracciones para librar la batalla por la Ōken.

La Batalla por Karakura 
Una vez el comandante Yamamoto ha inutilizado a Sōsuke Aizen, Gin Ichimaru y Kaname Tōsen con su shikai, el Espada Barragan Luisenbarn toma el mando de los Arrancar, conduciendo a los cuatro pilares que sustentan la réplica de Karakura a cuatro Arrancar para destruirlos, no obstante Madarame Ikkaku, Yumichika Ayasegawa, Iduru Kira y el propio Hisagi están ahí para detenerlos. El Espada envía entonces a su Fracción para aplastarlos. Hisagi se enfrenta al extraño Findol Carias, que aumenta su poder rompiendo su propia máscara hasta superarlo, más aún tras liberar su Zanpakutō (Pinza Aguda) con la que adquiere pinzas de crustáceo y lanza agua a altas presiones, Hisagi libera su shikai (Kazeshini) para eliminar su desventaja. Finalmente tras superar y herir en repetidas ocasiones al Arrancar e infundirle el "miedo" que todo guerrero debería tener al sostener una espada, Findol rompe el 90% de su máscara, igualándose a un Capitán, sin embargo Hisagi le corta medio brazo y Findol trata de huir, haciendo que Hisagi lo ejecute rápidamente, en ese instante todos contemplan la destrucción del pilar que Ikkaku Madarame protegía ante Pō. Hisagi y Kira se reúnen al observar la derrota de Ikkaku y deben reducir a Yumichika para evitar que sea derrotado también, finalmente el peligro es alejado gracias a la intervención de Capitán Sajin Komamura, que derrota a Pō de un solo golpe y la batalla principal comienza.

Más tarde, en plena batalla Rangiku Matsumoto y Momo Hinamori son derrotadas por la Quimera Parca de las tres Fracciones de Halibel (Apache, Mila Rose y Sun-Sun), en el momento más crítico Hisagi y Kira aparecen para enfrentarse a ellas y su criatura. Mientras Kira se ocupa de las dos heridas, Hisagi trata de entretenerlo, sin embargo resulta gravemente herido, al igual que Tetsuzaemon Iba, que trataba de ayudarlo, finalmente el comandante Yamamoto aparece para ayudarles y acaba con la criatura y sus invocadoras mientras Kira trata de restablecer a todos los heridos, protegido por Sajin Komamura. Momentos después, durante la aparición de los Visored en el campo de batalla, se muestra sorprendido al volver a ver al antiguo capitán de la novena división y su inspiración para volverse shinigami: Muguruma Kensei. Liberados Aizen, Ichimaru y Tosen del Shikai del capitán Yamamoto, Hisagi aún mal herido decide enfrentarse junto con Sajin Komamura a Kaname Tousen y hacerle recapacitar acerca de su traición.

Poderes 
Al ser un subcapitán, Hisagi posee una enorme energía espiritual.

Hisagi, como todo Shinigami, tiene el poder de purificar a los Hollow si les hiere con un corte profundo en la máscara con su Zanpaku-tō y de transportar los pluses a la Sociedad de Almas mediante el Funeral del Alma.

Es un maestro notable en el manejo de la espada, así como en el combate cuerpo a cuerpo. También es notable su pericia en el uso del paso instantáneo o shunpō. Durante la batalla en Karakura, demostró tener un poder y resistencia que superan con creces a otros Shinigami de su mismo rango, al seguir en pie a pesar de las heridas recibidas en las peleas contra Findor Carias y Ayon, además de resistir dos ataques por parte de Kaname Tousen en su forma Hollow e incluso, ser capaz de tomarlo por sorpresa y derrotarlo en su estado de Resurrección.

El Subcapitán también puede utilizar artes kidō de alto nivel sin recitar un encantamiento. Los hechizos que ha realizado son:

Bakudō 62, Hyapporankan (Usado en su pelea contra Findor Carias y en la segunda película contra Tōshiro Hitsugaya)
Hadō 11, Tsuzuri Raiden (Usado contra Ayon)

Zanpakutō 
Kazeshini (風死, Viento de la Muerte ?). En su forma sellada, Kazeshini tiene la forma de una katana normal con un mango de color morado y una guardia de forma ovalada. Hisagi suele utilizar su espada en forma sellada, esto responde a que no le gusta la forma que toma su arma una vez la libera. Solo la libera cuando su oponente lo supera en combate espada a espada.

Shikai: Kazeshini 
la liberación de Kazeshini se hace efectiva mediante el comando Sega (刈れ, kare ?). La espada se transforma en dos kusarigamas (hoces) de doble filo curvas con mango recto, unidas por una cadena que puede extenderse a voluntad. Hisagi modifica su estilo de combate, utilizando las dos kusarigamas tanto en ataques a corta distancia como en ataques de alto rango, además de utilizar movimientos amplios con las cadenas. También usa las cadenas para enredar o inmovilizar a sus oponentes, o el arma de sus oponentes. Hisagi odia la forma de su zanpaku-tō porque es como si quisiera, justamente segar la vida misma.

Habilidad de Kazeshini: Aunque el verdadero poder de la Zanpaku-to de Hisagi aún se desconoce, en su batalla contra Findorr, Hisagi utiliza una habilidad de Kazeshini la cual aún no ha sido aclarada, está habilidad consiste en (a través de la energía espiritual) maximizar o aumentar el poder de corté de cada una de las hoces, al acumular la energía, la hoja de Kazeshini así como también la cadena que une cada una de las hoces, toma un color verde claro, similar al color que Kazeshini tenía al lberarla por primera vez, al realizar esta técnica Kazeshini es capaz de dividir con mucha facilidad el Cero de Findorr Carias con solo un impacto. 

Kubikake (首挂, Cuello-Colgante ?): Una técnica tipo física que Hisagi puede utilizar lanzando la cadena de Kazeshini alrededor del cuello de un oponente, de allí puede tirar de la cadena que cuelga estrangulando al oponente o los atrapa para sacarlos de balance y llevarlos hacia él.

Bankai: Fushi no Koujuu (風死絞縄)

Otras Apariciones 
A pesar de que Hisagi  no forma parte de los principales personajes de Bleach, ha estado presente en cada una de las películas de dicha serie. En una encuesta aplicada recientemente, desde que liberó a su zanpakutō, Kazeshini, encuentran a Hisagi mucho más interesante y su nivel de popularidad sigue creciendo.

Referencias 

Personajes de Bleach
Personajes masculinos en anime y manga